Crater ist:
 der lateinische Name des Sternbilds Becher, siehe Becher (Sternbild)
 Crater bzw. Krayter, Stadtteil von Aden, liegt in einem erloschenen Vulkankrater

CRaTER ist die Abkürzung für:
 Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation, ein Instrument des Lunar Reconnaissance Orbiter, siehe Lunar Reconnaissance Orbiter#CRaTER

im NRHP gelistete Objekte:
 Crater Historic District, in Kahului, Hawaii, ID-Nr. 74000289
 Crater Lake Lodge, in Klamath Falls, Oregon, ID-Nr. 81000096
 Crater Lake Superintendent's Residence, in Crater Lake National Park, Oregon, ID-Nr. 87001347
 Crater of Diamonds State Park, in Murfreesboro, Arkansas, ID-Nr. 73000386
 Crater Rim Drive, in Hilo, Hawaii, ID-Nr. 09000588

Geografische Objekte:
 Crater Bay, englischer Name für die Kraterbucht von Leskov Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln
 Crater Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika
 Crater Hill, diverse Hügel
 Crater Lake, Kratersee in Oregon, Vereinigte Staaten
 Crater Lake (Deception Island), Kratersee auf Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Siehe auch:
 Krater

CRATER